Kaburaki ist der Familienname folgender Personen:

 Gō Kaburaki (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Mizuki Kaburaki (* 2000), japanischer Fußballspieler